Давидсен (, , ) — скандинавская фамилия.

Известные носители:

 Давидсен, Агнет (1947—2007) — гренландский политический деятель.
 Давидсен, Видар (род. 1958) — норвежский футболист и тренер.
 Давидсен, Вильормур (род. 1991) — фарерский футболист.
 Давидсен, Ингольф (1893—1946) — норвежский гимнаст.
 Давидсен, Йоухан (род. 1988) — фарерский футболист.
 Давидсен, Лейф (род. 1950) — датский писатель-прозаик.
 Давидсен, Метта (род. 1976) — норвежская гандболистка.
 Давидсен, Никлас (род. 1954) — фарерский футболист и функционер.
 Давидсен, Фроуи (род. 1967) — фарерский футболист.
 Давидсен, Ханус (род. 1953) — фарерский футболист.